Zbigniew Kamiński (1847–1915) – dziennikarz, tłumacz
 Zbigniew Kamiński (1900–1991) – polski duchowny katolicki i działacz opozycji demokratycznej w PRL
 Zbigniew Kamiński (1908–1961) – biolog, profesor hodowli zwierząt
 Zbigniew Kamiński (1933–1998) – polski sportowiec
 Zbigniew Kamiński (ur. 1939) – polski polityk i ekonomista
 Zbigniew Kamiński (ur. 1947) – polski reżyser, scenarzysta i producent filmowy
 Zbigniew Kamiński (ur. 1954) – polski duchowny metodystyczny, uczestnik ekumenicznego przekładu Biblii